Ю́рий Алекса́ндрович Буты́рин (21 марта 1930, Москва — 30 марта 2016, там же) — советский и российский режиссёр мультипликации, художник-постановщик, художник-мультипликатор. Работал в рисованной мультипликации. Его супруга — исполнительный продюсер Любовь Бутырина.

Биография 
Юрий Бутырин родился 21 марта 1930 года в Москве.

В 1949 году он окончил скульптурное отделение Московского художественно-промышленного училища имени М. И. Калинина, после чего работал над восстановлением и отделкой пострадавших от Великой Отечественной войны зданий в Москве и Ленинграде.

В 1956 году поступил на курсы прорисовщиков при киностудии «Союзмультфильм» и до 1963 года работал в этой профессии.
В 1964 году окончил курсы художников-мультипликаторов.

В 1968 году дебютировал как художник-постановщик в короткометражном мультфильме Бориса Степанцева «Малыш и Карлсон».
В 1973 дебютировал в качестве режиссёра.

В 1977—1979 годах работал в Минске на киностудии «Беларусьфильм».

В 1980—1990 года работал режиссёром на студии «Мульттелефильм» ТО «Экран».
Там снял телевизионные выпуски «Ну, погоди», «Трям, здравствуйте» (и другие из серии «Сказки С.Козлова»), «По дороге с облаками» (и другие из серии про Дюдюку), «Нехочуха», «Большой Ух» и другие фильмы.

Позже Бутырин сотрудничал со студиями «Кристмас Филмз», «ФАФ» и другими.

В 1997 году выпустил полнометражный мультфильм «Незнайка на Луне».

Юрий Бутырин скончался на 87-м году жизни 30 марта 2016 года в Москве.

Личная жизнь 
 Жена — Любовь Бутырина — директор киностудии «Союзмультфильм».
 Сын — Кирилл.

Кинодеятельность

Режиссёр-постановщик 
 «Незнайка на Луне» (1997)

Режиссёр  
 «На юг, на юг...» (1973) 
 «Слушается дело о... Не очень комическая опера» (1976)
 «Миловица» (1977)
 «Светлячок и росинка» (1978)
 «Трям! Здравствуйте!» (1980)
 «Дзюдо» (1980)
 «Конный спорт» (1980)
 «Конный спорт. Выездка» (1980)
 «Современное пятиборье» (1980)
 «Ну, погоди! (телевыпуск 1)» (1980)
 «Ну, погоди! (телевыпуск 2 и 3)» (1981)
 «Зимняя сказка» (1981)
 «Осенние корабли» (1982) 
 «Капля» (1982)
 «Удивительная бочка» (1983) 
 «По дороге с облаками» (1984)
 «Подарок для слона» (1984)
 «Клад» (1985)
 «Нехочуха» (1986)
 «Ванна» (1986)
 «Кран» (1986)
 «Лифт» (1986)
 «Окно» (1986)
 «Пружина» (1986)
 «Если бы я был моим папой 1» (1987)
 «Если бы я был моим папой 2» (1988)
 «Большой Ух» (1989)
 «Этого не может быть» (1990)

Сценарист 
 «Светлячок и росинка» (1978)
 «Ванна» (1986)
 «Кран» (1986)
 «Лифт» (1986)
 «Окно» (1986)
 «Пружина» (1986)
 «Пчелка» (1987)

Художник-постановщик 
 «Малыш и Карлсон» (1968)
 «Что такое хорошо и что такое плохо» (1969)
 «Карлсон вернулся» (1970)

Художник-мультипликатор 
 «Ровно в три пятнадцать…» (1959)
 «Впервые на арене» (1961)
 «Незнайка учится» (1961)
 «Акционеры» (1963)
 «Дюймовочка» (1964)
 «Дядя Стёпа — милиционер» (1964)
 «Кот-рыболов» (1964)
 «Петух и краски» (1964)
 «Ситцевая улица» (1964)
 «Следы на асфальте» (1964)
 «Вовка в Тридевятом царстве» (1965)
 «Горячий камень» (1965)
 «Окно» (1966)
 «Про бегемота, который боялся прививок» (1966)
 «Хвосты» (1966)
 «Межа» (1967)
 «Песня о соколе» (1967)
 «Раз-два, дружно!» (1967)
 «Сказка о золотом петушке» (1967)
 «Сказки для больших и маленьких» (1967)
 «Скамейка» (1967)
 «Шпионские страсти» (1967)
 «Малыш и Карлсон» (1968)
 «Старые заветы» (1968)
 «Чуня» (1968)
 «Хочу бодаться!» (1968)
 «Возвращение с Олимпа» (1969)
 «Что такое хорошо и что такое плохо» (1969)
 «Карлсон вернулся» (1970)
 «Синяя птица» (1970)
 «Аргонавты» (1971)
 «Лабиринт» (1971)
 «Ну, погоди! (выпуск 3)» (1971)
 «Ну, погоди! (выпуск 4)» (1971)
 «Сердце» (1971)
 «Винни-Пух и день забот» (1972)
 «Ты враг или друг?» (1972)
 «Песня о дружбе» (1973)
 «По следам бременских музыкантов» (1973)
 «Только для взрослых (выпуск 2)» (1973)
 «Щелкунчик» (1973)
 «Ну, погоди! (выпуск 8)» (1974)
 «Весёлая карусель № 6» (1974)
 «Конёк-Горбунок» (1975)
 «Мимолётности» (1975)
 «Наследство волшебника Бахрама» (1975)
 «Голубой щенок» (1976)
 «Котёнок по имени Гав (выпуск 1)» (1976)
 «Ну, погоди! (выпуск 9)» (1976)
 «Птичка Тари» (1976)
 «Он прилетал лишь однажды» (1979)
 «Дом для леопарда» (1979)
 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (1980)
 «Трям! Здравствуйте!» (1980)
 «Зимняя сказка» (1981)
 «Кот Леопольд. Прогулка кота Леопольда» (1982)
 «Осенние корабли» (1982)
 «Динозаврик» (1982)
 «Пинчер Боб и семь колокольчиков» (1984)
 «На заре во дворе» (1985)
 «Как дед за дождём ходил» (1986)
 «Как лиса волка судила» (1989)
 «Даниил» (1996)
 «Сотворение мира» (1996)
 «Волшебная кисточка» (1997)
 «Мир Хэми и Гофа» (2002)
 «Элька и Звёздный почтальон» (2004)
 «Князь Владимир» (2006)
 «Элька» (2006)

См. также 
 :Категория:Мультфильмы Юрия Бутырина

Литература 
  Стр. 141—142.

Примечания

Ссылки 
 Бутырин Юрий Александрович на сайте Аниматор.ру 
 Ушёл из жизни художник-мультипликатор Юрий Бутырин // Александра Черепнина, Первый канал.
 По дороге с… Юрием Бутыриным интервью в «Люберецкой газете».
 Скончался режиссёр и художник Юрий Александрович Бутырин.30.03.2016

Мультипликаторы СССР
Мультипликаторы России
Режиссёры мультипликации СССР
Художники-мультипликаторы
Персоналии:Союзмультфильм
Мультипликаторы ТО «Экран»
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова